Montignano, insediamento della Slovenia nel comune di Capodistria
Montignano, frazione dell'Italia nel comune di Senigallia